Хилл, Джошуа (1812—1891) — американский политик, сенатор США от Джорджии.
 Хилл, Джошуа (1773—?) — самопровозглашённый президент Содружества Питкэрн.